GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) — сетевой протокол канального уровня модели OSI/ISO, позволяющий устройству локальной сети сообщить всем соседним устройствам, что оно желает принять пакеты для одной или нескольких VLAN. Главная цель GVRP — позволить коммутаторам автоматически обнаружить информацию о VLAN, которая иначе должна была бы быть вручную сконфигурирована в каждом коммутаторе. Этого можно достичь использованием GVRP — распространить идентификаторы VLAN по локальной сети. GVRP также может быть использован сетевыми серверами. Эти серверы обычно конфигурируются для вхождения в несколько VLAN, и затем сообщают коммутаторам о VLAN, к которым они хотят присоединиться.

GVRP протокол описан в стандарте IEEE 802.1p.

Производители оборудования, поддерживающие GVRP 
 Allied Telesis
 3Com
 Cisco (поддерживается в Catalyst OS (CatOS), некоторых устаревших моделях, а также устройствами Linksys, продаваемыми под маркой Cisco Small Business; обычно для сходных задач на коммутаторах Cisco используют их собственный закрытый протокол VTP)
 D-Link
 Dell
 Edge-Core
 Eltex
 Enterasys
 EtherWAN
 Extreme Networks
 Foundry
 Force10 Networks
 Hewlett-Packard
 Huawei
 Juniper
 Kyland
 Linksys (до марта 2013 года подразделение Cisco)
 Moxa
 Planet
 Procurve Networking (HP)
 QTECH
 Raisecom
 RuggedCom
 SMC Networks
 SNR
 TP-LINK
 ZyXEL
 ZTE
 ОАО НПП «Полигон»

См. также 
 Multiple Registration Protocol

Сетевые протоколы